Nan-lei Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nam Loi (vattendrag i Kina), 
 Nam Lam (vattendrag i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar